Il singolare degli Internazionali d'Italia 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Fabrice Santoro.

Thomas Muster ha battuto in finale 3–6, 7–6 (7–5), 6–2, 6–3 Sergi Bruguera.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1995
ATP Tour 1995